Niemieckie pułki piechoty:
 109 Badeński Przyboczny Pułk Grenadierów – pułk piechoty niemieckiej okresu Cesarstwa Niemieckiego

Rosyjskie pułki piechoty:
 109 Wołżski Pułk Piechoty – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego